Šlomcijon (: שְׁלוֹמְצִיּוֹן) může znamenat:
 Šlomcijon (politická strana) – zaniklá politická strana založená Arielem Šaronem
 Šlomcijon (Bik'at ha-Jarden) – regionální správní centrum Oblastní rady Bik'at ha-Jarden v Izraeli, respektive na Západním břehu Jordánu v údolí řeky Jordán
 Židovská královna Salómé Alexandra (hebrejsky: שְׁלוֹמְצִיּוֹן אלכסנדרה, Šlomcijon Alexandra)
 Har Šlomcijon – hora v Izraeli, severozápadně od Jeruzaléma

Hebrejská slova a fráze